Исидор Альбертович (Израиль Абович) Гильтер (1 мая 1902, Киев — 1973, Москва) — советский .

Биография 
 В 1923—1927 гг. обучался в Высшем художественно-техническом институте в Ленинграде (бывш. Императорская Академия художеств). Участвовал в работе Ленинградского отделения Объединения архитекторов-урбанистов (АРУ).

Проекты и постройки

Осуществленные 
 Выборгская фабрика-кухня Л. С. П. О. на пр. Карла Маркса (1928—1929 гг.; соавторы: А. К. Барутчев, И. А. Меерзон, Я. О. Рубанчик; гл. инж. А. Г. Джорогов)
 Кировский универмаг и фабрика-кухня Московско-Нарвского района на площади Стачек (1929—1931 гг.; соавторы: А. К. Барутчев, И. А. Меерзон, Я. О. Рубанчик; гл. инж. А. Г. Джорогов)
 Фабрика-кухня Василеостровского района на Большом проспекте В. О., д. 68

Неосуществленные 
 Центральный парк культуры и отдыха на Крестовском острове в Ленинграде (конкурс всесоюзный; 4-я премия; соавторы: А. К. Барутчев, И. А. Меерзон, Я. О. Рубанчик)
 Ботанический музей на Аптекарском острове (конкурс; 4-я премия; соавторы: А. К. Барутчев, И. А. Меерзон, Я. О. Рубанчик; худ. А. В. Кручинин)
 Дом Красной армии и флота в Кронштадте (1934 г.; конкурс закрытый, III-й тур; соавторы: А. К. Барутчев, И. А. Меерзон, Я. О. Рубанчик)
 Комплекс Академии наук СССР в Москве (1934 г.; конкурс закрытый; соавторы: А. К. Барутчев, И. А. Меерзон, Я. О. Рубанчик)
 Театр в Сочи — Мацесте (1934 г.; соавторы: А. К. Барутчев, И. А. Меерзон, Я. О. Рубанчик)
 Дом национальных искусств Дагестанской АССР в Махачкале (1936 г.; соавторы: А. К. Барутчев, И. А. Меерзон, Я. О. Рубанчик)

Источники

Архивные источники 
 НБА АХ СССР

Литература 
 Ежегодник Общества архитекторов-художников. Выпуск 13. Ленинград. 1930 г. Стр. 3-6.
 Ежегодник Общества архитекторов-художников. Выпуск 14. Ленинград. 1935 г. Стр. 10-13.
 Ежегодник Ленинградского отделения Союза советских архитекторов. Выпуск 1-2 (XV—XVI). Ленинград. 1940 г. Стр. 30-37.
 Архитекторы об архитекторах. СПб.: ОАО «Иван Федоров». 1999 г. Стр. 202—219. Вайтенс А. П. «Армен Барутчев».
 Архитектурная графика эпохи конструктивизма в собрании Государственного Музея истории С.-Петербурга. Каталог. Авт.-сост. Макогонова М. Л. СПб.: ГМИ СПб. 2008 г.

Примечания

Ссылки 

 Berkovich, Gary. Reclaiming a History. Jewish Architects in Imperial Russia and the USSR. Volume 2. Soviet Avant-garde: 1917–1933. Weimar und Rostock: Grunberg Verlag. 2021. С. 105. 
 <Биография И. А. Гильтера

Архитекторы Сочи
Архитекторы русского авангарда